Yerba Buena bezeichnet:

 Yerba Buena (Tucumán), eine Kleinstadt in der argentinischen Provinz Tucumán
 Departamento Yerba Buena, eine Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Tucumán
 Yerba Buena (Kalifornien), eine Siedlung, aus der die heutige Stadt San Francisco entstanden ist
 Yerba Buena Island, eine Insel in der Bucht von San Francisco
 Yerba Buena (Band), eine afrokaribische Fusionband 
 Yerba Buena Jazz Band, eine kalifornische Band des traditionellen Jazz

Yerba Buena oder Hierba Buena ist:

 die Bezeichnung für Minzen
 allgemein die Bezeichnung für Heilkräuter